Старая Петровка — название населённых пунктов в России:
 Старая Петровка — деревня в Вадинском районе Пензенской области.
 Старая Петровка — деревня в Инсарском районе Республики Мордовия, упразднена в 2003 году.

См. также